Niemica ist der Name
 eines Flusses in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe Niemica (Fluss)
 zweier Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern:
 Niemica (Golczewo) (bis 1945: Nemitz, Kreis Cammin/Pommern)
 Niemica (Malechowo) (bis 1945: Nemitz, Kreis Schlawe/Pommern)